A Kind of Magic est une expression anglaise signifiant un genre de magie en français.

A Kind of Magic peut désigner :
 A Kind of Magic, un album du groupe Queen, sorti en juin 1986
 A Kind of Magic, une chanson écrite par Roger Taylor pour le film Highlander.